

Ойлтон — місто, штат Оклахома
 Ойлтон — переписна місцевість, штат Техас